Eslami ya Misr (; deutsch: Sei sicher, oh Ägypten) war von 1923 bis 1936 die Nationalhymne Ägyptens. Der Text stammte von Mustafā Sādiq ar-Rāfiʿī, die Melodie wurde von Safar Ali komponiert. Derzeit dient sie als Hymne der ägyptischen Polizeiakademie.

Text auf Arabisch 
اسلمى يا مصر إننى الفدا

ذى يدى إن مدت الدنيا يدا

أبدا لن تستكينى أبدا

إننى أرجو مع اليوم غدا

ومعى قلبى وعزمى للجهاد

ولقلبى أنت بعد الدين دين

لك يا مصر السلامة

وسلاما يا بلادى

إن رمى الدهر سهامه

أتقيها بفؤادى

واسلمى فى كل حين

أنا مصرى بنانى من بنى

هرم الدهر الذى أعيا الفنا

وقفة الأهرام فيما بيننا

لصروف الدهر وقفتى أنا

فى دفاعى وجهادى للبلاد

لا أميل لا أمل لا ألين

لك يا مصر السلامة

وسلاما يا بلادى

إن رمى الدهر سهامه

أتقيها بفؤادى

واسلمى فى كل حين

ويك يا من رام تقييد الفلك

أى نجم فى السما يخضع لك

وطن الحر سمًا لا تمتلك

والفتى الحر بأفقه ملك

لا عدا يا أرض مصر فيكِ عاد

أننا دون حماكى أجمعين

لك يا مصر السلامة

وسلاما يا بلادى

إن رمى الدهر سهامه

أتقيها بفؤادى

واسلمى فى كل حين

للعلا أبناء مصر للعلا

وبمصر شرفوا المستقبلا

وفدًا لمصرنا الدنيا فلا

نضع الأوطان إلا أولا

جانبى الأيسر قلبه الفؤاد

وبلادى هى لى قلبى اليمين

لك يا مصر السلامة

وسلاما يا بلادى

إن رمى الدهر سهامه

أتقيها بفؤادى

واسلمى فى كل حين

Übersetzung ins Deutsche 
Sei sicher, oh, Ägypten, ich opfere mich
Meine Hand ist für dich, wenn die Welt eine Hand gehoben hat, um dir Schaden zuzufügen 
Niemals wirst du nachgeben, niemals
Mein Herz und meine Entschlossenheit sind mit mir im Kampf und bei der Opferung
Und für mein Herz, oh Ägypten, bist du meine Religion, nach meiner Religion

Sicherheit für dich, oh Ägypten 
Und Frieden, oh meine Heimat
Wenn die Ewigkeit ihre Pfeile auf dich geworfen hat
Würde ich dich mit meinem Herzen schützen
Und sei sicher alle Zeit

Historische Nationalhymne
Geschichte (Ägypten)
Musik (Ägypten)